Gentofte (gemeente), gemeente in Denemarken
 Gentofte (parochie), parochie in Denemarken